Distensione – in politica, miglioramento delle relazioni tra stati o schieramenti opposti
 Distensione – in siderurgia, trattamento termico
 Distensione o Distensione lenta – primo movimento del sollevamento pesi (1928-1972)